Un conseiller est une personne qui donne des conseils, puis également, dans un contexte institutionnel, une personne qui siège dans un conseil. Un synonyme est mentor, dans le cas d'un accompagnement personnel (terme recommandé en France à la place de l'anglicisme coach).

Conseiller dans le secteur privé 

 Conseiller familial
 Conseiller du salarié
 Conseiller agricole
 Conseiller fiscal
 Conseiller en communication
 Conseiller en économie sociale et familiale
 Conseiller en gestion de patrimoine
 Conseiller en image professionnelle
 Conseiller en investissements financiers
 Conseiller en médias sociaux
 Conseiller en orientation
 Conseiller en recrutement
 Conseiller en relations publiques

Conseiller dans le secteur public 

 Conseiller d'orientation
 Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
 Conseiller principal d'éducation
 Conseiller-pensionnaire
 Conseiller de secrétariat social
 Conseiller socio-éducatif
 Conseiller technique des activités physiques et sportives
 Conseiller référent

Conseiller dans un contexte institutionnel 

 
 
 Conseiller départemental
 
 
 Conseiller ministériel
 
 Conseiller juridique de la Maison-Blanche
 Conseiller à la sécurité nationale
 Conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel en France

Voir aussi 
 Mentor
 Conseil (consultant)
 Société de conseil
 Le Conseiller, film réalisé par Alberto De Martino (1973).

Conseil